

Рогачово — село, Дмитровський міський округ, Московська область
 Рогачово — присілок, Лодейнопольський район, Ленінградська область

Див. також 
 Мале Рогачово